Gumtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gumtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Gumtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn